Den här listan över olympiska spelens medaljfördelning visar varje lands medaljfördelning i alla olympiska sommarspel och vinterspel från 1896 till 2012. Olympiska sommarspelen 1906 ingår inte, eftersom de inte längre erkänns av den internationella olympiska kommittén som officiella spel. IOK själv publicerar inga sådana här tabeller, utan publicerar inofficiella tabeller för varje spel. Den här har således sammansatts genom att lägga ihop siffror från IOK:s databas.

Resultaten är listade efter IOK:s landskoder, såsom de visas av IOK:s databas. EN kod motsvarar vanligtvis en nationell olympisk kommitté. När olika koder visas för olika år har medaljerna kombinerats, om det beror på ett byte av IOK-kod (såsom från HOL till NED för Nederländerna) eller namnbyte (såsom från Ceylon till Sri Lanka.) Om en idrottare har vunnit medaljen till exempel innan ett lands självständighet, tillräknas i den här totalen medaljen den nationella olympiska kommitté som idrottaren tillhörde, och inte nödvändigtvis det land idrottaren bor i idag. Kursiverade namn är länder som inte längre existerar.

Nationella olympiska kommittéer med medaljer 

Sorteringen i tabellen är förinställd på alfabetisk ordning, efter namnet på varje olympiska kommitté, men kan ändras till att sorteras via vilken annan kolumn som helst, såsom totalt antal guldmedaljer, eller totalt antal medaljer över huvud taget. För att sortera efter guld, silver och sen brons kan man först sortera bronskolumnen, sen silverkolumnen och slutligen guldkolumnen. Tabellen innehåller inte medaljer som har tagits tillbaka, såsom på grund av dopning. Tabellen innehåller för närvarande alla spel fram till olympiska sommarspelen 2012 i London.

Kommittéer utan medalj 

Efter olympiska sommarspelen 2012 i London hade 73 av för närvarande 205 nationella olympiska kommittéer ännu inte tagit någon medalj.

B. Monaco tog brons i de konsttävlingar som hölls vid olympiska sommarspelen 1924. Konsttävlingar vid olympiska spelen erkänns dock inte längre av Internationella olympiska kommittén.

Se även
Lista över deltagande nationer i olympiska vinterspelen
Lista över deltagande nationer i olympiska sommarspelen
Medaljstatistik inom olympiska spelen

Referenser

Fotnoter

Källor 
International Olympic Committee medal database
Official Olympic Reports

Externa länkar
CNN (1998)
Der Spiegel (2006)
OlympiaStatistik.de (2006)
SPORT.y2u.co.uk
NBC
MedalCount.com
Map of Winter Olympic Medals – Interactive Graphic – NYTimes.com
Historical Medals – vancouver2010.com
All-time Olympic Medals - series of interactive maps

Olympiska spelens medaljfördelning
Medaljfördelning vid olympiska spelen
 
Listor med anknytning till sport